Абаева — фамилия, женская форма фамилии . Известные носители:
 Абаева, Людмила Николаевна (1951—2012) — советская и российская поэтесса, переводчик.
 Абаева, Никара Бакировна (род. 1936) — советский и казахстанский общественно-политический деятель.
 Абаева, Тамара Григорьевна (род. 1927) — советский узбекский, таджикский, афганский учёный, востоковед.